Супереттан 2020 — 21-й сезон у Супереттан, що є другим за рівнем клубним дивізіоном (сформованим у 2000 році) у шведському футболі після Аллсвенскан. 

У чемпіонаті взяли участь 16 клубів. Сезон проходив у два кола, через пандемію розпочався лише у червні 2020 року.

Переможцем змагань став клуб Гальмстад БК. Разом із ним путівку до вищого дивізіону виборов з другої позиції Дегерфорс ІФ.

Учасники сезону 2020 року

Результати зустрічей

Турнірна таблиця

Плей-оф на підвищення

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/13 грудня 2020

|}
Путівку до Аллсвенскан завоював клуб Кальмар ФФ.

Плей-оф на вибування

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/13 грудня 2020

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/13 грудня 2020

|}
Путівку до Супереттан завоювали Ландскруна БоІС та Треллеборг ФФ.

Найкращі бомбардири сезону

Див. також 
 Аллсвенскан 2020
 Кубок Швеції з футболу 2019—2020
 Кубок Швеції з футболу 2020—2021

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
2020 у шведському спорті